Дми́трий Ива́нович Глушко́в (псевдоним — Дмитрий Олерон; 3 сентября 1884, Париж —10 сентября 1918, Иркутск) — русский поэт и переводчик.

Биография 
Родился 3 сентября 1884 года в Париже. В 1908 году осуждён к 4 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири. В 1914 году был выслан в село Тутура Верхоленского уезда Иркутской губернии, где сблизился с Валерианом Куйбышевым. Выпускал рукописный журнал «Елань». В 1916 году получил временное разрешение на проживание в Иркутске. Переводил Вергилия, Верлена, Гомера, Мюссе, Овидия, Плавта и других. Печатался в журнале «Багульник», газетах «Наша деревня», «Сибирь» и других. После смерти были изданы несколько сборников. 

Скончался 10 сентября 1918 года в Иркутске. Похоронен  в Иркутске.

Примечания

Литература 
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиогр. указат. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — С. 7.
 
 Трушкин В. П. Литературный Иркутск. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. — С. 19—22. — 352 с. — 5000 экз.

Ссылки 
 Дмитрий Глушков  в Иркипедии

Русские поэты
Писатели Иркутска
Персоналии:Тутура